Carlos Javier González Cepeda (Alcázar de San Juan, Castella - la Manxa, 1949) és un empresari i polític valencià d'origen castellà.

Biografia 
Diputat a les Corts Valencianes entre 1991 i 1996 pel Partit Popular. Ocupà diversos càrrecs a l'administració valenciana com el de president del Consell Assessor de Radiotelevisió Valenciana, delegat del Govern a la Comunitat Valenciana entre el maig de 1996 fins a l'any 2000, quan és designat Conseller de Justícia i Administracions Públiques pel president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.

Quan abandona el càrrec de conseller, el juliol de 2003, s'incorpora a l'activitat empresarial ocupant importants càrrecs de responsabilitat a diferents empreses com AUMAR (Autopista de la Mediterrània), Pobla Marina - Explotaciones Marítimas de Levante (empresa concecionaria del port esportiu de la Pobla de Farnals (l'Horta Nord); també serà conseller delegat de Programación de Inversiones Urbanísticas SA, empresa immobiliària. Recentment, una empresa de la qual González Cepeda era administrador, Grupo Erre Ingeniería, relacionada amb el món de la construcció estraba en un procés de suspensió de pagaments.

Carlos J. González Cepeda és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i treballà com a funcionari de l'Estat en rang d'Auditor Censor de Comptes i també com a assessor fiscal.

Referències 
 
 Notícia relacionada al Levante-EMV (21 de novembre de 2007) 

Polítics castellanomanxecs
Consellers dels Consells d'Eduardo Zaplana
Consellers del Consell de José Luis Olivas
Diputats a les Corts Valencianes pel PP
Delegats del Govern al País Valencià
Persones d'Alcázar de San Juan
Empresaris valencians contemporanis